Spånga kan syfta på:

 Spånga – samlingsnamnet för stadsdelarna inom Spånga-Tensta stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun
 Spånga-Tensta stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun
 Spånga – samlingsnamnet för stadsdelarna inom Spånga-Tensta stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun
Spånga socken – en socken i Uppland i Sollentuna härad
Spånga landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1948
Spånga församling – en församling i Spånga kontrakt i Stockholms stift
Spånga kyrka – en kyrka i Spånga-Kista församling i Stockholms stift
Spånga kontrakt – ett kontrakt i Stockholms stift inom Svenska kyrkan
 Spånga distrikt –  ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
Spånga station – en station i Stockholms pendeltågsnät
 Spånga, Enköpings kommun – by i Enköpings kommun
 Spånga, Karlstads kommun – ort i Karlstads kommun
 Spånga gård – en herrgård i Ärla socken, Eskilstuna kommun
 Spånga bruk – ett före detta järnbruk i Västra Vingåkers socken, Vingåkers kommun